Никара или ранее Никарой () — воссоздаваемое село в Итум-Калинском районе Чеченской Республики России. Рядом находился ранее покинутый аул на территории Галанчожского района. Сохранились развалины аула и Никаройский башенный комплекс.

География 
Расположено между двумя рукавами реки Никарой, на северо-западе от села Итум-Кали.

Ближайшие развалины покинутых сёл: на юго-западе — Геши, на северо-востоке — Хилой.

История 
Развалины древнего аула тукхума Терлой.

Аул Никарой был ликвидирован в 1944 году во время депортации чеченцев. После восстановления Чечено-Ингушской АССР в 1956 году людям было запрещено селиться в данном районе.

В конце 2022 года в Итумкалинском районе Чеченской Республики было принято решение образовать новые (воссоздать) сёла, в том числе Никара — рядом с прежним селением Никарой.

Ссылки 
 Разрушен. полуразр. нас. пункты Никарой, Россия, республика Чеченская, Шатойский район — Мобильные Яндекс. Карты
 
 Топонимика слова Никарой

Примечания 

Населённые пункты Итум-Калинского района

Исчезнувшие населённые пункты Галанчожского района
Башни Чечни
Населённые пункты, упразднённые в 1944 году в Чечне